La Guerra de los Barones puede referirse a:
Primera Guerra de los Barones (1215–1217) en Inglaterra durante el reinado de Juan
Segunda Guerra de los Barones (1264–1267) en Inglaterra durante el reinado de Enrique III